Liste der Kulturdenkmäler in Olm steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Nieder-Olm
 Liste der Kulturdenkmäler in Ober-Olm